Kemény:
 Famille Kemény
 Gábor Kemény (1830–1888), homme politique hongrois ;
 István Kemény (1925-2008), sociologue hongrois ;
 Jean III Kemény (1607-1662), prince de Transylvanie ;
 John George Kemeny (1926-1992), mathématicien et informaticien américain ;
 Madeleine Kemény-Szemere (1906-1993), journaliste suisse ;
 Tibor Kemény (1913-1992), footballeur hongrois ;
 Zoltán Kemény (1907-1965), peintre et sculpteur hongrois ;
 Zsigmond Kemény (1814-1875), écrivain hongrois.